

Patronyme 

 Stef Krul (1995-), coureur cycliste néerlandais.
 Tim Krul (198-), footballeur international néerlandais.
 Wessel Krul (2000-), coureur cycliste néerlandais.

Autre 
 Le krul, symbole utilisé pour noter les travaux scolaires aux Pays-Bas.